Шавы́рин — русская фамилия. Известные носители:

 Шавырин, Анатолий Тихонович (1907—1997) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Шавырин, Борис Иванович (1902—1965) — советский конструктор миномётного и реактивного вооружения, Герой Социалистического Труда.
 Шавырин, Виктор Николаевич (род. 1951) — советский и российский журналист, писатель, краевед.